Rodrigo Ruiz (1923–1993) mexikói labdarúgó, az 1950-es labdarúgó-világbajnokság résztvevője
Rodrigo Ruiz (1972) a Santos legjobb játékosai, az úgynevezett „Halhatatlan Szentek” egyike
Rodrigo Ruiz (?) mexikói színművész